Degener  puede referirse a:
 Irmgard "Isa" (Hansen de) Degener (* 1924), una botánica, pteridóloga alemana.
 Otto Degener
 Anthelephila degener
 Telmatobius degener